The Answers — дебютный студийный альбом Blue October, был записан в октябре 1997 в «Sound Arts Studio», Хьюстон, штат Техас и выпущен в США в начале 1998 года компанией «RoDan Entertainment/Scoop». Это единственный альбом группы, записанный при участии басистки и основательницы группы — Лиз Маллалай, которая во время записи альбома также исполняла партии на фортепиано.

Об альбоме 
На протяжении нескольких лет группе было запрещено продавать альбом через свой веб-сайт или на концерте по причине подписанного ими контракта с Universal Records. Вплоть до 2005 года альбом можно было заказать только почтой непосредственно в «RoDan», но после сторонам удалось прийти к соглашению. И в 2008 году альбом был переиздан лейблом Universal Records.

Многие песни на диске затрагивают тему депрессии, включая и трек Black Orchid, который рассказывает о самоубийстве.

Список композиций

Участники записи 
Blue October:
 Джастин Фёрстенфелд — стихи, вокал, гитара, фортепиано, барабаны
 Райан Делахуси — скрипка, мандолина
 Джереми Фёрстенфелд  — барабаны, перкуссия
 Лиз Маллалай — бас-гитара, фортепиано

Продакшн:
 Брайан Бейкер - продюсер, инженер, мастеринг, сведение
 Адриан Гарсия - ассистент инженера
 Джефф Уэлс - мастеринг

Художественная работа:
 Джастин Фёрстенфелд — оформление обложки

Ссылки 
 Официальный магазин группы
 Тексты песен с альбома The Answers

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Blue October